Vogelstein, apellido, puede referirse a:

 Bert Vogelstein, oncólogo estadounidense; o
 Carl Christian Vogel von Vogelstein, pintor alemán.